Справедливість (латинське: iustitia) - моральна якість та чеснота
 Юстиція — специфічна діяльність правоохоронних органів
 Юстиція (богиня) —  римська богиня правосуддя